Abschruten ist der Name folgender ehemals ostpreußischer Ortschaften:

in Litauen:
 Abschruten, Ksp. Wischwill, Kreis Pogegen: Apšrūtai, untergegangener Ort im Bezirk Tauragė

in Russland:
 Abschruten, Ksp. Aulowönen, Kreis Insterburg, 1938–46: Ossaquell: ab 1946: Botanitscheskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Abschruten, Kreis Labiau, 1938–46: Ehlertfelde, ab 1946: Krasnocholmskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk
 Abschruten, Ksp. Mallwischken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, 1938–46 Bitzingen, ab 1946: Wassilkowo, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Abschruten, Ksp. Willuhnen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, 1938–46: Schruten: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Abschruten, Ksp. Budwethen, Kreis Tilsit-Ragnit, 1938–46: Schroten, ab 1946: Medwoje, jetzt Sabrodino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman
 Abschruten, Ksp. Kraupischken, Kreis Tilsit-Ragnit, 1938–46: Steinflur: untergegangener Ort im Rajon Neman
 Abschruten, historischer Name von Neuendorf, Kreis Insterburg, seit 1946: Sagorodnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Abschruten (Gut), Kreis Insterburg, 1938–46: Lindenwalde: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk

mit ähnlichem Namen:
 Obschruten, Kreis Niederung/Elchniederung, 1938–46: Gerhardsgrund: untergeganger Ort im Rajon Slawsk